Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2008 vond plaats van 31 december 2007 tot en met 5 januari 2008 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Jelena Janković was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd, Vera Zvonarjova, bereikte de kwartfinale – daarin werd ze uitgeschakeld door thuisspeelster Marina Erakovic, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten. De ongeplaatste Lindsay Davenport uit de USA won het toernooi. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Française Aravane Rezaï in twee sets. Davenport wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar 54e WTA-titel. De Belgische Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde, evenals de Nederlandse Michaëlla Krajicek (als vierde geplaatst).

Dubbelspel – Titelhoudsters Janette Husárová en Paola Suárez waren hun titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd, het team Émilie Loit en Meilen Tu, bereikte de halve finale – daarin werden ze verslagen door de latere winnaressen. Het ongeplaatste duo Marija Koryttseva / Lilia Osterloh won het toernooi. Ze versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Martina Müller en Barbora Záhlavová-Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Koryttseva had al twee dubbelspeltitels met andere partners; Osterloh een. De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Andreja Klepač uit Slovenië – zij vermochten niet door te dringen tot de tweede ronde. De Nederlandse Michaëlla Krajicek en de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic wonnen hun openingspartij, maar meldden zich af voor hun tweederondepartij tegen het eerste reekshoofd Loit/Tu, wegens een polsblessure van Krajicek.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Auckland 2008
Auckland